Chaillet ist der Familienname von:

 Gilles Chaillet (1946–2011), französischer Comiczeichner
Henri-David Chaillet (1751–1823), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Pierre Chaillet (1900–1972), französischer Theologe und Widerstandskämpfer
 Vincent Chaillet (* 1984), französischer Tänzer